Ashe kan som auktorsförkortning betyda:

 James S. Ashe
 William Willard Ashe

Robotskapade auktorsförkortningar